Хартман има више значења:
 Хартман (Арканзас)
 Хартман (Колорадо)
 Хартман (репер)